Cylindr může být:

 válec – obecně předmět válcovitého tvaru
 cylindr (klobouk) – pánský klobouk válcového tvaru
 skleněné stínítko u petrolejové lampy
 Cylindr-Hlava-Sektor – pojem související se starším způsobem organizace dat na pevném disku
 Vlastnost skel brýlí a kontaktních čoček korigovat zakřivení rohovky při astigmatismu (cylindrická oční vada)

Externí odkazy